Il detentore del titolo Goran Ivanišević non ha partecipato all'evento.

Il torneo ha visto vincitore Lleyton Hewitt che ha battuto in finale David Nalbandian 6-1, 6-3, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2002
ATP Tour 2002